Тазакенд, Тазакенди (азерб. Təzəkənd, груз. თაზაქენდი,) — многозначный термин; топоним.

Тазакенд
 Тазакенд — село в Агдамском районе Азербайджана
 Тазакенд — посёлок в Агдамском районе Азербайджана
 Тазакенд — село в Агджабединском районе Азербайджана

Тазакенди
 Тазакенди — село Марнеульского муниципалитета, края Квемо-Картли республики Грузия.
 Тазакенди — село в подчинении сельской административно-территориальной единицы Калинино, Гардабанского муниципалитета, края Квемо-Картли республики Грузия.

См. также 
 Бурма-Тазакенди